Karpadammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karpadammen, Skåne, sjö i Skurups kommun, 
Karpadammen, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn